Il Campeonato Brasileiro Série C 2012 è stata la ventitreesima edizione del Campeonato Brasileiro Série C.

Squadre partecipanti

Prima fase

Gruppo A

Gruppo B

Fase finale 

Calcio nel 2012
2012